Конвенция о труде в морском судоходстве (КТМС) №186 (англ.: Maritime Labour Convention (MLC) 2006)

Принята на 94-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 23 февраля 2006 года.

Федеральным законом «О ратификации Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве»(принят Государственной Думой 15 мая 2012 года и одобрен Советом Федерации 30 мая 2012 года) предусматривается ратификация Конвенции РФ.

Конвенцией объединены современные нормы существующих конвенций и рекомендаций о труде в морском судоходстве, а также основополагающие принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о труде.

Настоящая Конвенция пересматривает следующие конвенции МОТ:
 Конвенцию 1920 года о минимальном возрасте для работы в море (7);
 Конвенцию 1920 года о пособиях по безработице в случае кораблекрушения (8);
 Конвенцию 1920 года о трудоустройстве моряков (9);
 Конвенцию 1921 года о медицинском освидетельствовании подростков на борту судов (16);
 Конвенцию 1926 года о трудовых договорах моряков (22);
 Конвенцию 1926 года о репатриации моряков (23);
 Конвенцию 1936 года о свидетельствах о квалификации лиц командного состава торговых судов (53);
 Конвенцию 1936 года об оплачиваемых отпусках моряков (54);
 Конвенцию 1936 года об обязательствах судовладельцев в случае болезни или травмы у моряков (55);
 Конвенцию 1936 года о страховании моряков по болезни (56);
 Конвенцию 1936 года о рабочем времени на борту судов и составе судового экипажа (57);
 Конвенцию (пересмотренную) 1936 года о минимальном возрасте для работы в море (58);
 Конвенцию 1946 года о питании и столовом обслуживании экипажей на борту судов (68);
 Конвенцию 1946 года о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации (69);
 Конвенцию 1946 года о социальном обеспечении моряков (70);
 Конвенцию 1946 года об оплачиваемых отпусках морякам (72);
 Конвенцию 1946 года о медицинском освидетельствовании моряков (73);
 Конвенцию 1946 года о выдаче матросам свидетельств о квалификации (74);
 Конвенцию 1946 года о помещениях для экипажа (75);
 Конвенцию 1946 года о заработной плате, рабочем времени и составе судового экипажа (76);
 Конвенцию (пересмотренную) 1949 года об оплачиваемых отпусках морякам (91);
 Конвенцию (пересмотренную) 1949 года о помещениях для экипажа (92);
 Конвенцию (пересмотренную) 1949 года о заработной плате, рабочем времени и составе судового экипажа (93);
 Конвенцию (пересмотренную) 1958 года о заработной плате, рабочем времени и составе судового экипажа (109);
 Конвенцию 1970 года о помещениях для экипажа (дополнительные положения) (133);
 Конвенцию 1970 года о предупреждении несчастных случаев (моряки) (134);
 Конвенцию 1976 года о непрерывности занятости моряков (145);
 Конвенцию 1976 года об оплачиваемых отпусках морякам (146);
 Конвенцию 1976 года о минимальных нормах в торговом флоте (147);
 Протокол 1996 года к Конвенции 1976 года о минимальных нормах в торговом флоте (147);
 Конвенцию 1987 года о социально-бытовом обслуживании моряков (163);
 Конвенцию 1987 года о здравоохранении и медицинском обслуживании моряков (164);
 Конвенцию (пересмотренную)1987 года о социальном обеспечении моряков (165);
 Конвенцию (пересмотренную)1987 года о репатриации моряков (166);
 Конвенцию 1996 года об инспекции труда моряков (178);
 Конвенцию 1996 года о найме и трудоустройстве моряков (179);
 Конвенцию 1996 года о продолжительности рабочего времени моряков и укомплектовании судов экипажами (180).

Конвенция состоит из трех различных, но взаимосвязанных частей: статей, правил и Кодекса.

Правила и Кодекс объединены по общим темам в рамках пяти разделов:

 Раздел 1: Минимальные требования в отношении труда моряков на борту судна
 Раздел 2: Условия занятости
 Раздел 3: Жилые помещения, условия для отдыха, питание и столовое обслуживание
 Раздел 4: Охрана здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовое обслуживание и защита в области социального обеспечения
 Раздел 5: Соблюдение и обеспечение выполнения

Конвенцией предусмотрен механизм контроля за соблюдением её выполнения государством флага судна и государством порта в рамках процедур Государственного портового контроля, согласно которому все суда, плавающие под флагом государства – члена МОТ, должны иметь и регулярно подтверждать Свидетельство о соответствии трудовым нормам в морском судоходстве и соблюдении конвенционных требований. При этом каждое государство – член МОТ, выполняя инспекцию в соответствии с Конвенцией, не должно предоставлять судам любого государства, не ратифицировавшего эту Конвенцию, более благоприятный режим, чем судам, плавающим под флагом государства, которое её ратифицировало.

Ссылки 
 Текст конвенции
 Текст конвенции на сайте МОТ, на основных языках

Международные конвенции
Морское право